Galil puede referirse a:

 El nombre hebreo de Galilea -הגליל- (actualmente, región del Estado de Israel).
 IMI Galil, rifle asalto fabricado por Israel, Guatemala y Colombia.
 Una de las maneras de transcribir el nombre árabe جليل -Jalil- (no debe confundirse con el nombre árabe خليل -Khalil-).